Сен-Жан-сюр-Вель () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-де-Вель. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01365.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Лиона, в 25 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

На юге коммуны протекают реки Вель и .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1082 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 708 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 539 были экономически активными, 169 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 539 активных жителей работали 519 человек (263 мужчины и 256 женщин), безработных было 20 (12 мужчин и 8 женщин). Среди 169 неактивных 52 человека были учениками или студентами, 80 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XV век). Исторический памятник с 1965 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн